Haslinger ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Haslinger (1933–2013), österreichischer Germanist und Anglist

 Caspar Haslinger (1858–1921), bayerischer Wilderer
 Erich Haslinger (1882–1956), Jurist, Unternehmer und Wirtschaftsführer in Ostpreußen und Bremen
 Franziska Haslinger (* 1936), deutsche Künstlerin, Vertreterin der Konkreten Kunst
 Gerhard Haslinger (* 1963), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Gotthard Haslinger (1679–1735), österreichischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Herbert Haslinger (* 1961), deutscher Pastoraltheologe und Hochschullehrer
 Hermann Haslinger (* 1952), österreichischer Autor, Maler und Grafiker
 Hildegarde Haslinger (geborene Hildegarde Feeder, 1898–1976), deutsche Ärztin
 Ingrid Haslinger (* 1956), österreichische Historikerin
 Johann Haslinger, österreichischer Extremsportler
 Josef Haslinger (* 1955), österreichischer Schriftsteller
 Josef Haslinger (Politiker) (1889–1974), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Karin Haslinger (* 1959), deutsche Malerin
 Klaus Haslinger (* 1980), österreichischer Geograf, Hydrologe und Klimatologe 
 Koloman Haslinger (1889–1944), österreichischer Urologe
 Michael Haslinger (1906–1998), österreichischer Politiker (ÖVP), Salzburger Landeshauptmann-Stellvertreter
 Oswald Haslinger (1883–1935), deutscher Schifffahrtskaufmann
 Paul Haslinger (* 1962), österreichischer Komponist
 Peter Haslinger (* 1964), österreichischer Historiker 
 Sepp Haslinger (* 1984/1985), deutscher Lehrer, Sänger und Musiker (Da Huawa, da Meier und I)
 Stewart Haslinger (* 1981), englischer Schachspieler
 Tobias Haslinger (1787–1842), österreichischer Musikverleger und Komponist

Haslinger ist der Ortsname von:
 Haslinger (Gemeinde Hohe Wand), Ortsteil der Gemeinde Hohe Wand, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Hasslinger
 Hasling